Höfstetten ist der Name folgender Orte:

 Höfstetten (Ansbach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Höfstetten (Feuchtwangen), Ortsteil der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Höfstetten (Heilsbronn), Ortsteil der Stadt Heilsbronn, Landkreis Ansbach, Bayern
 Höfstetten (Herrieden), Ortsteil der Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Höfstetten (Kulmbach), Ortsteil der Stadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Höfstetten (Spalt), Ortsteil der Stadt Spalt, Landkreis Roth, Bayern
 Höfstetten (Wieseth), Ortsteil der Gemeinde Wieseth, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Hofstädten